George McNaughton ist der Name folgender Personen:

* George McNaughton (Fußballspieler) (1872–??), schottischer Fußballspieler
 George McNaughton (Eishockeyspieler) (1897–1991), kanadischer Eishockeyspieler